Дю́ринг () — имя собственное, антропоним и топоним, имеет несколько известных значений.

 Дюринг, Евгений (1833—1920) — немецкий философ и экономист.
 Дюринг, Уве (род. 1955) — немецкий гребец.
 Дюринг, Юхан Кристоффер фон (1695—1759) — шведский фельдмаршал.

  — название одной из деревень в Нижней Саксонии.